Le mot Froissard peut renvoyer à :
 Famille de Froissard;
 Alexandre-Bernard-Pierre de Froissard ;
 André Froissard ;
 Jean Froissard (1759-1800), général de brigade de la Révolution française ;
 Hôtel de Froissard.

Voir aussi